Па́велец-Ту́льский — железнодорожная станция Московско-Рязанского региона Московской железной дороги на линии Москва-Павелецкая — Раненбург. Располагается рядом с посёлком Павельцом Скопинского района Рязанской области. Также используются неофициальные названия Павелец I или Павелец I-Тульский для подчёркивания отличия от станции Павелец-Сызранский (Павелец II), находящейся в 6 км севернее, на другой линии.

Описание 
Станция основана в 1900 году. Имеются низкая боковая и низкая островная пассажирские платформы. На станции имеется вокзал с билетными кассами. Ежедневно отправляются три пригородных электропоезда в сторону Узуново и прибывают четыре пригородных электропоезда из Узуново и одна пара на Троекурово. Также на станции останавливаются поезда дальнего следования.

Станция находится на стыке Московской и Юго-Восточной железных дорог, граница проходит к югу от станции. Данный участок линии является однопутным электрифицированным на переменном токе.

Ранее существовало сообщение с Вяземско-Сызранской линией до станции Желтухино через Мшанку двумя пассажирскими пригородными поездами.

На станции работает вагонноремонтное депо. Прямого сообщения электропоездами с Москвой нет, только с пересадкой в Узуново, где расположена станция стыкования постоянного и переменного тока.

Ранее станция была узловой, так как существовали ныне разобранные съезды, один из которых дал название станции, на запад и восток хордовой линии Вязьма — Сызрань (участок Узловая I — Ряжск), пересекающей данную радиальную линию в 6 км севернее. Остался съезд только с севера радиальной линии, от узловой станции Мшанка на восток хордовой. Пригородные поезда работают со стоянкой и сменой направления движения на Мшанке. Также возможна пересадка на пригородные поезда хордовой линии на платформе Кремлёво, в 6 км севернее станции.

В честь станции названы станция Москва-Пассажирская-Павелецкая и Павелецкий вокзал на ней, а по ним именованы Павелецкая площадь и станции Московского метрополитена «Павелецкая». Линия Москва — Павелец часто называется Павелецким направлением.

Поезда дальнего следования

Ссылки 
 Фото станции на сайте www.train-photo.ru 
 Павелец-Тульский на сайте Wikimapia

Примечания 

Станции Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Участковые станции
Станции 3 класса
Стыковые междудорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Рязанской области